Себастя́н А́хо:
 Ахо, Себастьян (род. 1996) — шведский хоккеист, защитник.
 Ахо, Себастьян (род. 1997) — финский хоккеист, нападающий.